Sjulsmark kan referere til to forskellige lokaliteter i Sverige:
 Sjulsmark (Piteå kommun) − et byområde i Piteå kommun, Norrbottens län, Norrbotten
 Sjulsmark (Robertsfors kommun) − en by i Robertsfors kommun, Västerbottens län, Västerbotten